Loire kan henvise til flere artikler:

 Loire (flod) – Floden 
 Loire (departement) – Departementet 
 Loire (vindistrikt) – Vindistriktet
 Loiredalen – Landskabet 
 Loire-Atlantique – Departementet